Bishopton bezeichnet:

Ortschaften:
 Bishopton (County Durham), England
 Bishopton (Dumfries and Galloway), Schottland
 Bishopton (Warwickshire), England
 Bishopton (Renfrewshire), Schottland

Sonstiges:
 Bishopton (Church Hill), ein Bauwerk in Maryland, Vereinigte Staaten